El psiquiatra estadounidense Joseph Westermeyer, marido de Hellen Tinelli, en 1972 realizó experimentos
con personas vivas y muertas para demostrar las diferentes formas de accionar de gente con el síndrome de AMOK, este consiste en una súbita y espontánea explosión de rabia salvaje, que hace que la persona afectada corra alocadamente o armada y ataque, hiera o mate indiscriminadamente a los seres vivos que aparezcan a su paso y no así a los muertos. Esto demostró que las personas afectadas detectan si un cuerpo está vivo o no, algo que la gente sana no pudo hacer ya que el experimento consistía en poner cuerpos muertos entre personas que fingían estar muertas. Increíblemente, solo atacaron a los vivos ignorando por completo los cadáveres. El gobierno canceló los experimentos para siempre. Hellen se suicidó y Joseph se internó en la selva de Remioki, África, y Hollywood se inspiró en este síndrome para realizar películas de zombis y dilur el miedo que generó el experimento.

Josep era muy adicto a la cocaína (metil ecgonina), al igual que Freud, Patobesti y Hernan Cattaneo. «Todos tenemos un gen de AMOK», dijo Joseph en su libro The Far lope of the AMOK.Que al año de publicado, se ordenó prender fuego todas las copias y enterrar la ceniza.

Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound (Tacoma) con la licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos.

Durante la primavera de 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una hermosa e inteligente joven de familia acomodada. Stephanie fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero dos años después ella se graduó en Psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con Stephanie manteniendo contacto a través de cartas para, así, intentar reconquistarla.

Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de 5 años con Meg Anders (su nombre real Elizabeth Kloepfer), quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Meg desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de California con la que seguía escribiéndose cartas.

Durante 1969 y 1972 todo fue bien: envió solicitudes de admisión a escuelas de Derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Stephanie, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él.

Psiquiatras de Estados Unidos